FRU puede referirse a:

 Frente de Reforma Universitaria, Frente de estudiantes de la UNAH de Honduras.
 Frente Revolucionario Unido, grupo político de Sierra Leona dirigido por Foday Sankoh que en 1991 se sublevó contra el gobierno.
 Fiji Rugby Union, Federación de rugby de Fiyi.

Acrónimos